Petals Blade é uma banda de thrash/death formada no ano de 2015, na cidade Castanhal, Pará.

Discografia

Demo 

 Holocausto - 2019

Single 

 Sob a Pena de Satã - 2019

Integrantes

Integrantes atuais 
Alana Fernandes - Guitarra

Leonardo Souza - Vocal

Norielly Oliveira - Bateria

Victor Hugo - Baixo e backing vocal
Bandas de thrash metal
Bandas de death metal
Death metal
Thrash metal
Bandas de death metal do Brasil
Bandas de thrash metal do Brasil